Cristóbal ist die spanische Variante des Namens Christoph, → siehe Cristóbal (Vorname)

Cristóbal ist der Familienname folgender Personen:
 José Everardo Cristóbal (* 1986), mexikanischer Kanute

Cristóbal ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Cristóbal (Independencia), Municipio in der Provinz Independencia in der Dominikanischen Republik
 Cristóbal (Salamanca), Gemeinde (Municipio) in Salamanca, Spanien
 Cristóbal (Panama), Stadt an der karibischen Küste Panamas

Sonstiges:
 Rio Cristóbal, Fluss in der Provinz Guadalajara, Spanien
 San Cristóbal